Schiepek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Günter Schiepek (* 1938), deutscher Psychologe
 Philipp Schiepek (* 1994), deutscher Jazzmusiker